Główka ist der Name folgender Orte in Polen:

 Główka (Gołdap), Dorf im Powiat Gołdapski, Woiwodschaft Ermland-Masuren (früher Glowken und Thomasfelde, Kreis Goldap, Ostpreußen)
 Główka (Kowale Oleckie), Dorf im Powiat Olecki, Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Główka (Śliwice), Dorf im Powiat Tucholski, Woiwodschaft Kujawien-Pommern (früher Glowka und Seeheide, Kreis Tuchel, Westpreußen)

Siehe auch:
 Glowka